Bauer János (Dorog, 1910. április 8. – Wendlingen am Neckar, 1971. április 16.) kőműves mester.

Munkássága 

1947-ben kitelepítették Németországba. Az úgynevezett hűségnyilatkozat aláírásáért a halála után 22 évvel 1993-ban Dorog város díszpolgára címet kapott. A hűségnyilatkozatot 1944. június 15-én a dorogi német nemzetiségű katonakötelesek levelet fogalmazott meg a belügyminisztériumnak, hogy ne a német, hanem a magyar hadseregbe sorozzák be  őket. Kérésüket elutasították.

Források 

 Solymár Judit - Kovács Lajos: Dorogi lexikon () Dorog, 2008.

Magyar kőművesek
Dorogiak
1910-ben született személyek
1971-ben elhunyt személyek